Böhla ist der Name folgender Orte:
 Böhla b. Ortrand, Ortsteil der Gemeinde Schönfeld im Landkreis Meißen, Sachsen
 Böhla (Hirschstein), Ortsteil der Gemeinde Hirschstein im Landkreis Meißen, Sachsen
 Böhla (Priestewitz), Ortsteil der Gemeinde Priestewitz im Landkreis Meißen, Sachsen

Böhla ist der Name folgender Wüstungen:
 Böhla, Wüstung bei Seerhausen
 Böhla, Wüstung bei Prettin

Böhla ist der Namensbestandteil folgender Orte:
 Großböhla, Ortsteil der Stadt Dahlen im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Kleinböhla, Ortsteil der Stadt Dahlen im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Nasseböhla, Ortsteil der Stadt Großenhain im Landkreis Meißen, Sachsen
 Neuböhla, Ortsteil der Stadt Dahlen im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Treugeböhla, Ortsteil der Stadt Großenhain im Landkreis Meißen, Sachsen
 Weinböhla, Stadt im Landkreis Meißen, Sachsen

Siehe auch:
 Bohla